Cheongnim-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Cheongnim-dong, Pohang, stadsdel i Pohang, Norra Gyeonsang, 
 Cheongnim-dong, Seoul, stadsdel i Gwanak-gu, Seoul,